George Wheeler peut faire référence à :

 George Wheeler (1842-1905), explorateur et cartographe américain ;
 George Wheeler (1858-1947), entomologiste anglais ;
 George Wheeler (1869-1946), lanceur de baseball américain ;
 George Wheeler (1864-1955), joueur de rugby à XV irlandais ;
 George Godfrey Massy Wheeler (1873-1915), militaire britannique ;
 George Huber Wheeler (1881-1918), marin américain ;
 George W. Wheeler (1860-1932), avocat et juge américain ;
 George Wheeler (1919-1989), dessinateur américain.